Варданя́н () — поширене вірменське прізвище.

Відомі носії 

 Варданян Агван Аршавірович (нар. 1958) — вірменський громадський діяч.
 Варданян Ані (нар. 1991) — вірменська фігуристка, срібна медалістка Національного чемпіонату Вірменії.
 Варданян Армен Фрунзікович (нар. 1982) — український, раніше вірменський борець греко-римського стилю.
 Варданян Артак Альбертович (нар. 1966) — вірменський державний діяч.
 Варданян Вано Варданович (нар. 1949) — вірменський державний діяч.
 Варданян Вардан Наапетович (нар. 1955) — вірменський державний діяч.
 Варданян Вардуї (1976–2006) — вірменська співачка.
 Варданян Воскан Костанович (нар. 1951) — радянський хірург.
 Варданян Геворг Грачайович (нар. 1948) — вірменський державний діяч.
 Варданян Гегам Манукович (нар. 1948) — вірменський фігурист.
 Варданян Гурген Норикович (нар. 1963) — радянський, пізніше угорський тренер з фігурного катання.
 Варданян Давид Манукович (нар. 1950) — вірменський державний діяч.
 Варданян Ірма Арменаківна (нар. 1939) — вірменський науковець, академік НАН Республіки Вірменії.
 Варданян Ернест (нар. 1980) — молдовський журналіст і політолог, заарештований у 2010 році самопроголошеними силами в Тирасполі за звинуваченням у державній зраді на користь Республіки Молдова.
 Варданян Євген Восканович (нар. 1978) — вірменський фото-художник.
 Варданян Єгіше (нар. 1992) — вірменський футболіст.
 Варданян Манук Размикович (нар. 1961) — вірменський державний діяч.
 Варданян Мікаел Грантович (нар. 1973) — вірменський політичний діяч.
 Варданян Мікаел Оганесович (нар. 1955) — вірменський політичний діяч.
 Варданян Норайр Юрьевич (нар. 1987) — вірменський важкоатлет, син важкоатлета Юрія Варданяна.
 Варданян Рубен Саркісович (нар. 1949) — вірменський науковець, академік НАН Республіки Вірменії.
 Варданян Саркіс Амбарцумович (1917–1997) — вірменський науковець, академік НАН Республіки Вірменії.
 Варданян Сероб (Ахпюр Сероб, Сероб Паша) (1864–1899) — діяч вірменського гайдуцького руху 1890-х років.
 Варданян Сосе (Сосе Майрік) (1865–1952) — учасниця вірменського національно-визвольного руху, дружина лідера вірменських гайдуків Ахбюра Сероба.
 Варданян (Варданіан) Степан Христофорович (1900–1937) — російський революціонер, радянський державний і партійний діяч.
 Варданян Юрій Лазарович (нар. 1936) — колишній депутат парламенту Вірменії.
 Варданян Юрій Норайрович (1956-2018) — визначний радянський вірменський важкоатлет.

Див. також

Примітки